Coppa Italiana di Pallacanestro (mannen)
 Coppa Italiana di Pallacanestro (vrouwen)